Smokva može značiti:
 Smokve voće iz porodice dudova;
 Smokva (riba)